Silberbach bezeichnet:
 Silberbach (Band), deutsche Black-Metal-Gruppe

Silberbach ist der Familienname folgender Personen:
 Guido Silberbach (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Jörg Silberbach (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Manfred Silberbach (1935–2015), deutscher Politiker
 Ulrich Silberbach (* 1961), deutscher Gewerkschafter

Silberbach ist der Name folgender Orte:
 Silberbach (Konradsreuth), Ortsteil der Gemeinde Konradsreuth, Landkreis Hof, Bayern
 Silberbach (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

 Silberbach (Gemeinde Pregarten), Ortschaft von Pregarten, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

 Silberbach, deutscher Name der Gemeinde Stříbrná im Okres Sokolov (deutsch Bezirk Falkenau), Tschechien

Silberbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Silberbach (Baunach), linker Zufluss der Baunach vor Lind, Markt Rentweinsdorf, Landkreis Haßberge, Bayern
 Silberbach (Diemel), rechter Zufluss der Diemel bei Padberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Silberbach (Dieterbach), rechter Zufluss des zuvor noch Hölderlebach und danach Dorfbach genannten Dietenbachs (im Flusssystem der Dreisam) am Südrand von Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Silberbach oder Berchtlinger Bach, linker Zufluss der Donau nach Obernzell, Landkreis Passau, Bayern
 Silberbach (Eger), linker Zufluss der Eger bei Silberbach, Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Silberbach (Enz), rechter Zufluss der Enz (zur Prüm) beim Wiesenhof, Gemeinde Enzen, Landkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Silberbach (Fichtelnaab), rechter Zufluss der Fichtelnaab über einen Mühlkanal in Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Silberbach (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat bei Steinbach, Gemeinde Sachsen bei Ansbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Silberbach oder Parschenbrunner Bach, rechter Zufluss des Göllersbachs in Sierndorf, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Silberbach (Gurk), linker Zufluss der Gurk bei Passering, Gemeinde Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Silberbach (Heubach), linker Zufluss des Heubachs vor Vinsebeck, Stadt Steinheim, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Silberbach (Kallgraben), Nebenfluss des Kallgrabens, Nordrhein-Westfalen
 Silberbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Schwarzach am Main, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Silberbach (Möhne), linker Zufluss der Möhne nahe Altenrüthen, Stadt Rüthen, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Silberbach (Naab), linker Zufluss der Naab unterhalb der Naabmühle von Markt Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Silberbach (Nethe) – zwei Zuflüsse der Nethe im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Silberbach (Nethe, Neuenheerse), rechter Zufluss in Neuenheerse, Stadt Bad Driburg
 Silberbach (Nethe, Bruchhausen), rechter Zufluss in Bruchhausen, Stadt Höxter
 Silberbach (Olpe), rechter Zufluss der Olpe (zur Hundem) nach Benolpe, Gemeinde Kirchhundem, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Silberbach (Schlemabach), linker Nebenfluss des Schlemabachs in  Bad Schlema, Stadt Aue-Bad Schlema, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Silberbach (Schwarzbach), linker Zufluss des dort Dattenbach genannten Schwarzbachs bei Ehlhalten, Stadt Eppstein, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Silberbach (Senzenbach), linker Zufluss des Senzenbachs vor Roßstaig, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Silberbach, deutscher Name des Stříbrný potok (Svatava), linker Zufluss der Svatava in Kraslice, Karlsbader Region, Tschechien
 Silberbach (Thyra), rechter Zufluss der Thyra in Stolberg, Gemeinde Südharz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Silberbach (Tirschenreuther Waldnaab), linker Zufluss der Tirschenreuther Waldnaab bei Hohenthan, Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Silberbach (Unkersdorf), Zufluss zum Oberbecken des Pumpspeicherwerk Niederwartha, Sachsen
 Silberbach (Volkach), rechter Zufluss der Volkach bei Gerolzhofen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Silberbach (Wiembecke), Nebenfluss der Wiembecke im Süden von Detmold, Kreis Lippe, Baden-Württemberg
 Silberbach (Zwickauer Mulde) – zwei Zuflüsse der Zwickauer Mulde in Sachsen; flussabwärts:
 Silberbach (Zwickauer Mulde, Schönheide), linker Zufluss vor Schönheide, Erzgebirgskreis
 Silberbach (Zwickauer Mulde, Wechselburg), rechter Zufluss  bei Wechselburg, Landkreis Mittelsachsen

Siehe auch:

 Silberbächel, linker Zufluss der Oos im kreisfreien Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Silberbächle
 Silbergraben
 Silberklinge